HSV est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Hue Saturation Value (en français, Teinte Saturation Valeur), en informatique, un système de gestion des couleurs ;
 Herpes simplex virus (en français, virus de l'herpès) ;
 Hypersonic vehicle (en français, véhicule hypersonique) ;
 , une marque automobile filiale du constructeur automobile australien Holden ;
 Hambourg SV (où SV signifie Sport-Verein ou club de sport), un club omnisports allemand basé dans la ville de Hambourg ;
 HSV Hambourg (où HSV signifie Handball Sport Verein ou Club de sports de handball), un club allemand de handball basé à Hambourg.

HSV est un code qui peut signifier :
 , un aéroport public situé à Huntsville, en Alabama, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports